Гильом I:
 Гильом I (герцог Васконии)
 Гильом I (граф Бургундии)
 Гильом I (граф Невера)
 Гильом I (граф Прованса)
 Гильом I (граф д’Э)
 Гильом I (маркграф Намюра)
 Гильом I (граф Сансера)
 Гильом I Беллем
 Гильом I Благочестивый
 Гильом I де Бо
 Гильом I де Монкада (виконт Беарна)
 Гильом I де Понтье
 Гильом I де Шамплит
 Гильом I де ла Рош
 Гильом I д’Астарак См. также 
 Вильгельм I
 Гильом II
 Гийом
 Гильем